Cadasari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Cadasari, distrikt, Banten, 
 Desa Cadasari, administrativ by, Banten, 

Robotskapade Indonesienförgreningar